Ива́кино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области. Относится к Глебенскому сельскому поселению, до 2006 года — центр Ивакинского сельского округа. Расположена в 13 километрах к юго-востоку от районного центра города Красный Холм.

В 1997 году — 51 хозяйство, 157 жителей. Администрация сельского округа, центральная усадьба колхоза «Искра», фермы, мастерские, сушильное хозяйство, пилорама, неполная средняя школа, детсад, ДК, библиотека, медпункт, магазин.

Ссылки 
 Энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Краснохолмского района